Výraz idiom má více významů. Má původ v řeckém výrazu idióma - jazyková zvláštnost.

 Idiom, jazyková zvláštnost, či neobvyklý obrat (srov. frazém)
 Idiom (jazyková struktura), jazyková struktura užívaná, na rozdíl od jiných možných struktur
 Idiom (lingvistika), též varieta, neutrální termín pro označení jazykových forem
 Instrumentální idiom, popisuje specifický rys určitého hudebního žánru.
 Programovací idiom, znamená v informatice určitý procesní model, rutinu, programovací frázi, funkci knihovny, vzor pro opakované použití apod.
 Idiom Island, ostrov na řece Yellowstone ve státě Montana (USA)
 Idiom, britská firma (SDL plc)

Související články 
 Frazém